«Розовый кадиллак» () — комедийный боевик 1989 года с Клинтом Иствудом и Бернадетт Питерс в главных ролях.

Сюжет 

Охотник за головами Томми Новак разыскивает женщину, выпущенную до суда под залог за приличную сумму денег и сбежавшую от Рой МакГуинн, безмозглого расиста, на его «Кадиллаке». Задача для такого профессионала, как Новак, вроде бы проста, но в багажнике её машины четверть миллиона долларов, принадлежащих фашистской организации, в которой состоит её муж, и потому, помимо Новака, за ней гонится банда террористов-психопатов вооружённых до зубов.

В ролях 
 Клинт Иствуд — Томми Новак
 Бернадетт Питерс — Лу Энн МакГуинн
 Тимоти Кархарт — Рой МакГуинн
 Джон Деннис Джонстон — Вэйкросс
 Майкл Дес Баррес — Алекс
 Билл Моусли — Даррелл
 Джеффри Льюис — Рикки Зи
 Уильям Хикки — мистер Бартон
 Джеймс Кромвелл — регистратор в мотеле
 Фрэнсис Фишер — Дина
 Клифф Бемис — Джефф
 Джерри Бэммен — Бадди
 Джимми Скэггс — Билли Данстон
 Майкл Чэмпион — Кен Ли

В эпизодах 
 Джим Керри — клоун-фокомелик, исполняющий пародию на Элвиса Пресли
 Брайан Адамс — работник автозаправки

Примечания

Ссылки 
 Рецензия и критика фильма Роджера Эберта 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы США 1989 года